Slovo planá znamená obecně jalová, neplodná, neúrodná apod. Název Planá užívá více obcí:

 Planá, též Planá u Mariánských Lázní, město v okrese Tachov
 Planá (okres České Budějovice), obec v okrese České Budějovice
 Chodová Planá, městys v okrese Tachov
 Horní Planá, město v okrese Český Krumlov
 Planá nad Lužnicí, město v okrese Tábor
a částí obcí:
 Planá (Hromnice), část obce Hromnice v okrese Plzeň-sever
 Planá (Klučenice), část obce Klučenice v okrese Příbram

Externí odkazy